Эдит Хёрд (Edith Heard; род. 5 марта 1965) — британский учёный, специализирующаяся на эпигенетике. Член Лондонского королевского общества (2013) и иностранный член НАН США (2021), профессор Коллеж де Франс и с января 2019 года является главным директором Европейской Молекулярно-биологической лаборатории (EMBL). С 2010 по 2018 год возглавляла департамент генетики и биологии развития в институте Кюри в Париже. Известна благодаря своим открытиям в области инактивации Х-хромосомы.

Биография 
Хёрд получила степень бакалавра гуманитарных наук в области естественных наук (генетика) в Кембриджском университете, колледж Эммануила в 1986 году. Она защитила кандидатскую диссертацию в Имперском колледже Лондона в 1990 году по исследованиям амплификации генов в клетках крыс, работая в лаборатории Имперского Фонда исследований рака в Лондоне, Великобритания.

Основными областями исследований Хёрд являются генетика, эпигенетика и биология развития, в частности, инактивация Х-хромосомы, которая происходит, когда выключается одна из двух копий Х-хромосомы у самок млекопитающих. Хёрд и её коллеги подтвердили, что инактивация Х-хромосомы происходит не один раз, а дважды во время развития: сначала во всех клетках, предназначенных для создания плаценты, а затем в клетках, из которых формируется эмбрион.

Член Academia Europaea.
Член EMBO с 2005 года. В том же году стала лауреатом премии ФСЭР. В 2009 году Хёрд была удостоена приза Жана Гамбургера и Гран-при Фонда Медицинских Исследований в 2011 году. В 2013 году она была избрана членом Королевского общества в знак признания её открытий в эпигенетике. В 2017 её удостоили приза Инзерм Гран-при за её работу в эпигенетике.
  (2019)
 Премия Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (2020)

Личная жизнь 
Эдит Хёрд замужем за молекулярным биологом Винсентом Коло. У них двое детей.

Примечания

Ссылки 

Женщины-биологи
Эпигенетики
Генетики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Европейской академии
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)
Википедия:Биографии современников